Eder es un nombre propio masculino que significa "hermoso" en euskera (idioma del país Vasco). Puede referirse también a jugadores de fútbol, como:
Futbolistas:
Éder dos Santos, futbolista mexicano.
Eder Hermoza, futbolista peruano.
Eder Ruales, futbolista colombiano.
Éder Martins Citadin, futbolista brasileño naturalizado italiano.
Éder, futbolista bisauguineano nacionalizado portugués que se desempeña como Delantero en el Lille OSC.
Lugares
Río Eder, en Alemania.